Тауссиг, Майкл — антрополог
 Тауссиг, Фрэнк (1859—1940) — американский экономист, историк и социолог
 Тауссиг, Хелен Брук — американский врач-кардиолог